Бутера:

 Бутера — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия.
 Бутера, Гаэтано (1924—1944) — итальянский солдат, танкист, участник Движения Сопротивления в Италии во время Второй мировой войны.